Ла́зич () — сербське та хорватське прізвище. Відомі носії:

 Джордже Лазич (1983) — сербський футболіст.
 Душан Лазич (1937) — сербський дипломат.